Шару може да се односи на:

 Шару (Алије), насељено место у Француској, у департману Алије
 Шару (Вијена), насељено место у Француској, у департману Вијена